Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro – miniserie a fumetti di Frank Miller
 Batman: The Dark Knight Returns, Part 1 – film d'animazione del 2012 diretto da Jay Oliva
 Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 – film d'animazione del 2013 diretto da Jay Oliva